Šváb může být:

hmyz, příslušník řádu švábi
slangový název elektronické součástky, obvykle integrovaného obvodu
obyvatel Švábska, historické oblasti Německa
Podunajští Švábové
 nenávistné označení etnické skupiny Tutsiů v období Rwandské genocidy v roce 1994

příjmení osob
 viz článek Šváb (příjmení)

jméno rybníku
Šváb (rybník) – rybník u Českých Heřmanic

 sousloví
 ruský šváb, také proruský šváb nebo putinovský šváb – pejorativní označení příznivce zahraniční politiky Ruské federace v éře Vladimira Putina (prezidentem v letech 2000–2008 a znovu od roku 2012, premiérem v letech 1999–2000 a 2008–2012). Výraz vychází z písně Ruský šváb, která vznikla v roce 2014 a jejímž interpretem je Marcel Czerný alias Quido MC. Nejčastěji se jako ruský šváb označuje dlouhodobý stoupenec prokremelské politiky Miloš Zeman, dále například Václav Klaus nebo politická uskupení Komunistická strana Čech a Moravy a Svoboda a přímá demokracie, z té především Tomio Okamura.

Reference

Externí odkazy